

Вулиця Івана Миколайчука 

 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Сокаль.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в місті Сокиряни.
 Вулиця Івана Миколайчука — вулиця в селі Чортория Кіцманського району (батьківщина актора)
 У травні 2022 р. в місті Городок Хмельницької області провулок Макарова перейменували на провулок Івана Миколайчука.

Вулиця Миколайчука 
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Бурштин.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Вижниця.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Заставна.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в смт Кельменці.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Кіцмань.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Косів.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в смт Куликів.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в смт Ланчин.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Сторожинець.
 Вулиця Миколайчука — вулиця в місті Чернівці.

Провулок Івана Миколайчука 
 Провулок Івана Миколайчука — провулок в місті Вінниця.
 Провулок Івана Миколайчука — провулок в місті Ковель.
 Провулок Івана Миколайчука — провулок в місті Полтава.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей